Válka světů je původně román  H. G. Wellse, popisující invazi marťanů na Zem. Román získal velkou popularitu a byl mnohokrát adaptován do různých podob:

Válka světů (rozhlas), kontroverzní rozhlasová adaptace Orsona Wellese
 Válka světů (rozhlas 1968) -modernizovaná  verze hry z roku 1968 (viz :en:The War of the Worlds (radio 1968))
Válka světů (film, 1953), filmová adaptace z roku  1953
Válka světů (televize), televizní kanál, běžící od 1988 do 1990.
The War of the Worlds (arkáda), počítačová hra typu arkáda
H.G. Wells' The War of the Worlds (Hines),  film režíroval  Timothy Hines, uveden 2005
H.G. Wells' War of the Worlds (Latt),   film režíroval David Michael Latt, uveden 2005
Válka světů (film, 2005) – film  Stevena Spielberga, uveden 2005